Die ATP Challenger Tunis 2008 war die vierte Veranstaltung der ATP Challenger Tunis. Das Tennisturnier fand vom 28. April bis 4. Mai 2008 in Tunis statt. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Thomaz Bellucci gewann in diesem Jahr als erster und bisher einziger Spieler sowohl in Einzel als auch im Doppel bei diesem Turnier.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Tunis